Кубок Чехии по футболу () — главное кубковое соревнование в Чехии. С сезона 2015/16 носит название MOL Cup. Соревнование названо в честь главного спонсора — венгерской нефтегазовой компании MOL.

Регламент турнира 

Розыгрыш Кубка Чехии впервые был проведен в 1961. Его победитель затем встречался с обладателем Кубка Словакии в финале Кубка Чехословакии. Последнее соревнование было прекращено в 1993 в связи с разделением Чехословакии на два независимых государства: (Чехию и Словакию).

Обладатель кубка получает путевку в Лигу Европы на следующий сезон, если же команда победитель уже имеет место в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы по итогам чемпионата, то путёвку в еврокубки получает финалист Кубка Чехии.

Победители Кубка Чехии по футболу

Статистика по клубам

См также 
 Чемпионат Чехии по футболу 
 Чемпионат Чехословакии по футболу
 Кубок Чехословакии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чехия
Кубок Чехии по футболу